Борборема (порт. Borborema) — многозначный термин, топоним.
 Борборема — плато на северо-востоке Бразилии;
 Борборема — административно-статистический мезорегион в бразильском штате Параиба;
 Борборема — муниципалитет в бразильском штате Параиба;
 Борборема — муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу.

См. также 
 Борборема-Потигуар (микрорегион)